

Persone
François Mignard, astronomo francese;
Pierre Mignard, pittore francese;
Nicolas Mignard, pittore francese.

Astronomia
12898 Mignard, asteroide della fascia principale